Charles A. Ferguson (1921–1998), linguiste américain ;
 Charles Frederick Ferguson (1833-1909), parlementaire canadien ;
 Charles H. Ferguson, (1955-), réalisateur de cinéma américain ;
 Charles Ferguson, (1920-1983), acteur américain.